In 1906/07 werd het zesde voetbalkampioenschap van Noordwest-Saksen gespeeld, dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond. VfB Leipzig werd kampioen en plaatste zich voor de Midden-Duitse eindronde. In de halve finale versloeg de club Mittweidaer BC met 6-0 en in de finale Magdeburger FC Viktoria 1896 met 1-0. Hierdoor plaatste de club zich ook voor de eindronde om de Duitse landstitel en werd daar in de eerste ronde verslagen door Freiburger FC. 

Na dit seizoen verlieten beide clubs uit Halle de competitie om in de nieuwe competitie van de gouw Saale te gaan spelen. 

Van de tweede klasse is enkel de eindstand van groep B bewaard gebleven.

1. Klasse

2. Klasse

Groep A

Groep B

Externe links
 Leipziger Fussballverband
  Euroleagues

Noordwest-Saksisch voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1906/07